Christopher Ward peut faire référence à:

 Christopher Ward (1836–1900), entomologiste anglais
 Christopher Ward (né en 1942), ancien rédacteur en chef du journal britannique Daily Express et éditorialiste du Daily Mirror
 Christopher Ward (né en 1942), avocat britannique et homme politique du Parti conservateur
 Christopher Ward (né en 1949), auteur-compositeur et diffuseur canadien
 Christopher Ward (né en 1980), chef d'orchestre britannique
 Christopher Ward, société britannique créée en 2004, horloger
 Chris Ward (Christopher G. Ward, né en 1968), Grand maître du jeu d'échecs britannique
 Christopher J. Ward, homme politique américain, trésorier du Comité national du Congrès républicain au début du XXIe siècle
 Christopher Joseph Ward (né en 1965), connu sous le nom de C. J. Ramone, musicien américain, bassiste du groupe punk rock The Ramones
 Christopher O. Ward (né en 1955), directeur exécutif de Port Authority of New York and New Jersey

Voir aussi